Piekary ist Name folgender Orte in Polen:
 Piekary (Dobra), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Dobra
 Piekary (Gniezno) (Kornhof), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Gniezno
 Piekary (Stęszew), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Stęszew
 Piekary (Obrazów), Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Obrazów
 Piekary (Liszki), Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Liszki
 Piekary (Proszowice), Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Proszowice
 Piekary (Piątek), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Piątek
 Piekary (Sulmierzyce), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Sulmierzyce
 Piekary (Wola Krzysztoporska), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Wola Krzysztoporska
 Piekary (Mszczonów), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Mszczonów
 Piekary (Jelcz-Laskowice) (Beckern), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Jelcz-Laskowice
 Piekary (Oborniki Śląskie) (Beckern), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Oborniki Śląskie
 Piekary (Udanin) (Beckern), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Udanin
 Piekary Śląskie (Deutsch Piekar), kreisfreie Stadt in der Woiwodschaft Schlesien
 Piekary (Czaplinek), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Czaplinek

Siehe auch
 Kopalnia Węgla Kamiennego Piekary
 Pekari